Tobogan může být:
 rozhlasový pořad
 typ skluzavky
 druh saní – arktické indiánské sáně
 skluzový / shozový rourový dopravník stavební suti apod.